L'ispettore generale è un alto funzionario in vari ordinamenti
L'ispettore generale è un'opera teatrale di Nikolaj Vasil'evič Gogol'
L'ispettore generale è un film diretto da Henry Koster